Termenul „Dranse” se poate referi la:

Râuri:
Dranse (Wallis) se varsă la Martigny VS în Râul Rhône
Dranse (Haute-Savoie) se varsă la Thonon-les-Bains în lacul Geneva